Kanton Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest
 Kanton Boulogne-sur-Mer-Sud
 Kanton Boulogne-sur-Mer-Nord-Est